

Топоніми 

 Деба
 Деба-Рив'єр-д'Орпра
 Барбазан-Деба
 Казо-Деба
 Олеак-Деба
 Бернаде-Деба
 Шель-Деба
 Кастійон-Деба
 Бернак-Деба
 Понсон-Деба-Путс
 Луссу-Деба

Особи 

 Альфонс Массамба-Деба — 2-й президент Республіки Конго
 Едуар Деба-Понсан — французький художник